Meirionnydd peut désigner :
 le royaume de Meirionnydd, un royaume du pays de Galles entre le  ;
 le comté de Merionethshire, un ancien comté administratif du pays de Galles, en vigueur entre 1889 et 1974 ;
 le district de Meirionnydd, un ancien district administratif du comté de Gwynedd, en vigueur entre 1974 et 1996.

Voir aussi